Termenul „Port Royal” se poate referi la:

 Port Royal des Champs, mănăstire de călugărițe cistercine din Franța
 Port Royal (Jamaica), fost cub de pirați din Marea Caraibilor
 Port Royal (South Carolina), oraș din SUA
 Port Royale un joc pentru Computer